Tour de France pravidelně od roku 1975 končí na Champs-Élysées. V prvním ročníku závodu (1903) byl ale cíl na Ville-d'Avray, v následujících letech až do roku 1967 končil závod v Parc des Princes a mezi roky 1968 a 1974 finišovala závěrečná část závodu na Vélodrome de Vincennes.

Vítězové

Vítězové podle národností

Reference

Externí odkazy 
 

Tour de France